Fisher signifie pêcheur en anglais. Son équivalent allemand est .

Patronyme 

 
 Amanda Fisher, biologiste britannique ;
 Anna Fisher (1949-), astronaute américaine ;
 Art Fisher, réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Benjamin Fisher (1753-1814), officier et peintre topographe anglais ;
 Bertie Fisher, (1950-2001) , fut un pilote automobile de rallyes britannique ;
 Bud Fisher (1885-1954), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 Carlos Fisher (1983-), joueur américain de baseball ;
 Carrie Fisher (1956-2016), actrice américaine ;
  (1957-), écrivain jeunesse britannique ;
 Clare Fisher (1928-2012), compositeur, arrangeur, organiste et pianiste de jazz américain ;
 Clarence Stanley Fisher (1876-1941), archéologue et architecte américain ;
  ;
 Charles Miller Fisher (1913-2012), neurologue canadien ;
 Connie Fisher (1983-), chanteuse et actrice anglaise ;
  (1915-2003), chanteuse et compositrice américaine ;
 Dorothy Canfield Fisher (1879-1958), romancière américaine ;
 Dudley Fisher (1890-1951), dessinateur et auteur de bande dessinée américain ;
 Eddie Fisher (1928-2010), chanteur et acteur américain ;
 Edward Fisher (1730-vers 1781-1785), graveur en manière noire ;
 Elisa Soriano Fisher (1891-1964), ophtalmologue espagnole ;
 Elizabeth F. Fisher (1873-1941), géologue américaine ;
 Eric Fisher (1991-), joueur américain de football américain ;
 Erik Fisher (1985-), skieur alpin américain ;
 Frances Fisher (née en 1952), actrice américaine d'origine anglaise ;
 Fred Fisher (1875-1942), compositeur américain d'origine allemande ;
 Geoffrey Fisher (1887-1972), archevêque de Cantorbéry ;
  ;
 Grant Fisher (1997-), athlète américain ;
 Ham Fisher (1900-1955), auteur du comic strip Joe Palooka ;
 Herbert Fisher (1865-1940), historien et universitaire britannique ;
 Irving Fisher (1867-1947), économiste américain ;
 J. Richard Fisher (1943-), astronome du National Radio Astronomy Observatory ;
 Jasen Fisher (1980-), acteur américain ;
  ;
 Jenna Fisher (1974-), actrice américaine ;
 Joely Fisher (née en 1967), actrice américaine ;
 Jodie Fisher (née en 1969), actrice américaine ;
  ;
 John Arbuthnot Fisher (1841-1920), amiral britannique ;
 John Fisher (v. 1469–1535), évêque de Rochester ;
  (1963-), dessinateur américain de bande dessinée ;
 Lavinia Fisher (1793-1820), première tueuse en série américaine ;
 Lettice Fisher (1875-1956), travailleuse sociales britannique ;
 Mary Frances Kennedy Fisher, (1908-1992), essayiste et traductrice américaine, spécialiste de la gastronomie ;
 Max Fisher (1908-2005), conseiller en diplomatie américain ;
 Mel Fisher (1922-1998), chercheur de trésor américain ;
  ;
 Mike Fisher (1980-), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Norma Fisher (1940-), pianiste britannique ;
 Paul A. Fisher, (1921-2007), agent de renseignement américain et essayiste ;
  ;
  (1950-), guitariste américain (Heart) ;
 Ronald Fisher (1890-1962), biologiste et statisticien britannique ;
 Rudolph Fisher (1897-1934), écrivain afro-américain ;
 Scott Fisher (1962-), joueur et entraîneur de basket-ball australien ;
 Seth Fisher (1972-2006), dessinateur de comics américain ;
 Steve Fisher (1912-1980), scénariste américain ;
 Terence Fisher, (1904-1980), réalisateur britannique ;
 Toni Fisher (1931-1999), chanteuse américaine ;
 Tricia Leigh Fisher, (1968-) actrice américaine ;
 Walter Kenrick Fisher (1878-1953), zoologiste américain, spécialiste des échinodermes ;
 Walter Lowrie Fisher (1862-1935), homme politique américain ;
 Walter William Fisher (1842-1920), chimiste britannique ;
 William F. Fisher (1946-), astronaute américain.

Toponyme 

 Fisher, ville située dans l'Arkansas, aux États-Unis ;
 Fisher, un village du comté de Champaign dans l'Illinois, aux États-Unis ;
 Fisher, ville américaine située en Louisiane ;
 Fisher, ville située dans le Minnesota, aux États-Unis.

Autre 
nommés d'après le statisticien Ronald Aylmer Fisher
 Test de Fisher, un test statistique
 Loi de Fisher, une loi de probabilité continue
 Conférence Fisher, une distinction mathématiquenommée d'après les frères Fisher, carrossiers américains Fisher Body, la division carrosserie de la General Motorsmusique''
 FISHER, producteur australien de musique électronique.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis